Kunnersdorf ist der Name folgender Orte

in Sachsen:
 Kunnersdorf (Schöpstal), Ortsteil der Gemeinde Schöpstal, Landkreis Görlitz, Sachsen 
 Kunnersdorf auf dem Eigen, Ortsteil der Stadt Bernstadt auf dem Eigen, Landkreis Görlitz, Sachsen 
 Kunnersdorf (Augustusburg), Ortsteil der Stadt Augustusburg, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

in Tschechien:
 Kunratice u Cvikova, Gemeinde im Okres Česká Lípa, Tschechien   
 Kunratice u Frýdlantu, Gemeinde im Okres Liberec, Tschechien   
 Kunratice u České Kamenice, Gemeinde im Okres Děčín, Tschechien  
 Kunratice u Šluknova, Ortsteil der Stadt Šluknov im Okres Děčín, Tschechien
 Kunratice, als Liberec XXIX Ortsteil der Stadt Liberec im Okres Liberec, Tschechien
 Kundratice (Vysoká Pec), erloschenes Dorf in der Gemeinde Vysoká Pec, Okres Chomutov, Tschechien
 Kundratice, Ortsteil der Stadt Osečná, Okres Liberec, Tschechien

 Bad Kunnersdorf, als Lázně Kundratice Ortsteil der Stadt Osečná, Okres Liberec, Tschechien
 Spitzkunnersdorf, Ortsteil der Gemeinde Leutersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen

Siehe auch: 
Cunnersdorf
Kunersdorf 
Cunersdorf